Skrót TB może oznaczać:
 Terabajt – jednostkę pojemności, używaną w informatyce
 gruźlicę – chorobę zakaźną ludzi i zwierząt (od łac. tuberculosis)
 TB Tvøroyri – farerski klub piłkarski, grający w drugiej lidze
 Total bases – statystyka w baseballu
 Tb - siglum biblijnej Księgi Tobiasza